Alberto Rojas puede referirse a las siguientes personas:

 Alberto Rojas (1944-2016), actor y director mexicano.
 Alberto Rojas Lesmes (1946), nadador colombiano.
 Alberto Rojas Moscoso (1970), escritor chileno.
 Alberto Rojas Jiménez (1900-1934), escritor chileno.
 Alberto Rojas Ríos (1953), jurista y político colombiano.
 Alberto Rojas Martínez, músico y poeta cubano.